Опера́ція «Маме́ль» () — операція німецьких військ проти польських партизанів у 1943 році.

Джерела 
 Великая Отечественная. Цифры и факты. 

Військові операції за алфавітом
Конфлікти в 1943
Польща в Другій світовій війні